Incorporated (série télévisée)
 Incorporated Television Company
 Society of Artists of Great Britain (Incorporated Society of Artists)
 Incorporation (entreprise)